Doumbia ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubacar Doumbia (* 1995), malischer Fußballspieler
 Ali Doumbia, ivorischer Fußballspieler
 Almamy Doumbia (* 1983), ivorischer Fußballspieler
 Bernard Doumbia (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Cheick Doumbia (* 1991), malischer Fußballspieler
 Idrissa Doumbia (* 1998), ivorischer Fußballspiele
 Kalilou Doumbia (* 1982), malischer Fußballspieler
 Kassim Doumbia (* 1990), malischer Fußballspieler
 Losseny Doumbia (* 1992), nigrischer Fußballtorhüter
 Mahamadou Doumbia, malischer Fußballspieler
 Mamadou Doumbia (* 1980), ivorischer Fußballspieler
 Mamadou Doumbia (Fußballspieler, 1995) (* 1995), malischer Fußballspieler
 Mohamed Doumbia (* 1983), malischer Fußballspieler
 Moussa Doumbia (Fußballspieler, 1978) (* 1978), ivorischer Fußballspieler
 Moussa Doumbia (Fußballspieler, 1989) (* 1989), burkinischer Fußballspieler
 Moussa Doumbia (* 1994), malischer Fußballspieler
 Ousmane Doumbia (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Sadio Doumbia (* 1990), französischer Tennisspieler
 Seydou Doumbia (* 1987), ivorischer Fußballspieler
 Souleyman Doumbia (* 1996), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Souleymane Doumbia, burkinischer Fußballspieler
 Tongo Doumbia (* 1989), malischer Fußballspieler
 Yahiya Doumbia (* 1963), senegalesischer Tennisspieler
 Yaya Doumbia, ivorischer Fußballspieler
 Zoumana Doumbia (* 1991), malischer Fußballspieler

Doumbia ist der Name folgender Orte:
 Gemeindebezirk in der griechischen Gemeinde Anthemountas in Chalkidiki